Старома́рьевка — село в Грачёвском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Этимология 
По данным В. А. Колесникова первоначальное наименование — Марьино (Марьевское) — возникло «согласно приказу руководившего колонизацией края генерал-губернатора Саратовского и Кавказского П. С. Потёмкина». В «Энциклопедическом словаре Ставропольского края» (2006) приводится ещё одна версия, в соответствии с которой название поселению дал командир Хопёрского полка Конон Тимофеевич Устинов в честь своей жены Марии.

По данным В. Г. Гниловского, при образовании в 1834 году станицы Ново-Марьевской населённый пункт стал именоваться станицей Старо-Марьевской.

Варианты названия: Марьино, Старая Марьевка, Старомарьинское, Ставро-Марьевское, Старо-Марьевка, Старо-Марьевская, Старомарьевское.

География 

Село вытянуто вдоль автотрассы  и реки Улы

Река Жилейка впадает в правый берег реки Горькая между селами Бешпагир и Старомарьевка.

Расстояние до краевого центра: 14 км.

Расстояние до районного центра: 22 км.

История 
На месте расположения современного села Старомарьевского находилось селение Марьино (Марьевское), основанное в 1786 году (по другим данным — в 1781 году или 1795 году) однодворцами из Воронежского, Курского наместничеств, а также других мест Центрального Черноземья. После того как первопоселенцы покинули эти земли в 1795 году «по причине низкого плодородия почвы и маловодья» и обосновались под Ставрополем, образовав там селение Новомарьевское, в том же году сюда заселились выходцы из Воронежского, Харьковского, Курского, Черниговского и иных наместничеств Украины и Юга России. Новое поселение стало называться слобода Старая Марьевка.

В 1832 году селение было переименовано в станицу Старомарьевскую с причислением к Ставропольскому казачьему полку, а в 1870 году, по Высочайшему повелению, казаки этой станицы были обращены в гражданское ведомство.

16-18 октября 1837 Николай I инспектировал территорию нынешнего Ставрополья. Путь его лежал через города Пятигорск и Георгиевск, станицу Александрийскую, села Сухая Падина, Александровское, Калиновское, Сергиевское, хутор Базовый, село Старомарьевское, город Ставрополь, села Верхнерусское, Московское, Донское, Безопасное, Преградное и Медвеженское.

В 1924 году в селе Старомарьевка Ставропольского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края начало работу машинное товарищество «Масловское». В 1928 году в Старомарьевке создан колхоз «Гигант», ставший крупнейшим на Ставрополье. В августе 1929 года (по другим данным — в марте 1935 года) образована Старомарьевская машинно-тракторная станция. В 1935 году организована Старомарьевская районная контора связи.

В 1935 году в составе Северо-Кавказского края (с 1937 года — Орджоникидзевский край, с 1943 года — Ставропольский край) был образован Старомарьевский район с центром в селе Старомарьевка. 20 августа 1953 года Старомарьевский район был упразднён с передачей его территории Ворошиловскому району Ставропольского края.

30 сентября 1958 года районный центр Спицевского района Ставропольского края из села Спицевка был перенесён в село Старомарьевка, а Спицевский район переименован в Старомарьевский район с центром в селе Кугульта. В 1959 году Старомарьевский район переименован в Шпаковский с перенесением районного центра в село Шпаковское.

До 16 марта 2020 года село было административным центром упразднённого Старомарьевского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 2846 мужчин (47,09 %) и 3198 женщин (52,91 %).

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (73 %).

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Администрация Старомарьевского сельсовета
 Совхоз «Старомарьевский». Организован в 1921 году.
 Дом культуры
 Амбулатория
 Сбербанк, Доп.офис № 1859/06007
 Старомарьевская контейнерная станция ПРР 527101(код станции)
 Трасса для вейкборда
 МУП «Старомарьевское» — сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отходов
 Общественное открытое кладбище общей площадью 67 400 м².

Образование 
 Детский сад № 12 «Рябинушка». Открыт 15 апреля 1981 года. По другим данным 20 апреля 1979 года как детский комбинат № 18
 Средняя общеобразовательная школа № 7
 Районная станция юных техников

Солнечная электростанция 
На территории села действует крупнейшая в России солнечная электростанция — Старомарьевская СЭС. В 2020 году её общая мощность составила 100 МВт.

Религия 
 Храм Покрова Божией Матери

Эпидемиология 
 Находится в местности, отнесенной к активным природным очагам туляремии

Памятники 
 Братская могила воинов, погибших в боях с белогвардейцами. 1918—1920, 1946 г.
 Могила пионера В. Ковешникова, погибшего в борьбе с фашистами
 Место расстрела фашистами В. Кавешникова. 1943, 1968 гг.
 Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 1942—1943, 1958 года
 Братская могила жертв фашистского террора. 1942—1943, 1944 года
 Памятник красным партизанам, погибшим в годы гражданской войны. 1958 год

Примечания

Литература 
 
 А. Твалчрелидзе Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях, 1897 год, л.713-717

Ссылки 
 

Населённые пункты Грачёвского района (Ставропольский край)